Az Out of the Blue (angol; „hirtelen”, „váratlanul”) jelentheti a következőket:

 Out of the Blue, az Electric Light Orchestra albuma (1977)
 Out of the Blue, Rick Wakeman albuma (2001)
 Portrait (Out of the Blue), Enya dala az Enya című albumon (1986)
 Out of the Blue, a Mistaken Identity album első kislemezdala (2004)
 Out of the Blue (Debbie Gibson-dal)
 Out of the Blue, televíziós szituációs komédia sorozat